Генера́л-губерна́тор Тринида́да и Тоба́го () — в период с 1962 по 1976 годы представитель монарха Тринидада и Тобаго (которым являлась королева Елизавета II). Поскольку королева не могла находиться во всех Королевствах Содружества, она назначала представителей для осуществления своих обязанностей в качестве королевы Тринидада и Тобаго. Генерал-губернаторы несли ответственность за назначение премьер-министра, а также других министров правительства после консультаций с премьер-министром.

Пост появился с провозглашением независимости Тринидада и Тобаго в 1962 году и был упразднён с провозглашением республики в 1976 году, после чего главой государства стал Президент Тринидада и Тобаго.

До учреждения поста генерал-губернатора государства Тринидад и Тобаго существовали иные должности представителей действующих монархов на этих островах (как в объединяющей острова британской колонии, так и в отдельных испанской, позже британской колониях на острове Тринидад, и британской (с перерывом на французское владычество) колонии на острове Тобаго.

Диаграмма пребывания в должности

Список генерал-губернаторов Тринидада и Тобаго (1962—1976) 

Сэр Эллис Эммануэль Инносент Кларк  года стал первым Президентом страны.

Губернаторы Тринидада и Тобаго (колония, 1889—1962) 

Пост Губернатора Тринидада и Тобаго () был введён, после того, как 1 января 1889 года отдельные британские колонии Тринидад и Тобаго были административно объединены, и упразднён в 1962 году, когда было объявлено о создании независимого королевства Содружества Тринидад и Тобаго во главе с монархом Тринидада и Тобаго (которым являлась королева Елизавета II).

См. также 
 Президент Тринидада и Тобаго
 Премьер-министр Тринидада и Тобаго

Примечания

Ссылки 
 Список руководителей Тринидада и Тобаго 

Политика Тринидада и Тобаго
Тринидад